Trinidad pode se referir a:

Geografia 

 Trinidad — A principal ilha de Trinidad e Tobago.
 Trinidad (Bolívia) — Capital do departamento El Beni na Bolívia.
 Trinidad (Cuba) — Cidade de Cuba.
 Trinidad (Filipinas) — Cidade localizada nas Filipinas.
 Trinidad (Paraguai) — Cidade localizada no Paraguai.
 Trinidad (Uruguai) — Cidade do Uruguai.
 Trinidad (Casanare) — Cidade de Colômbia.
 La Trinidad — Cidade da Venezuela.
 Nueva Trinidad — Cidade de El Salvador.
 Estados Unidos
 Trinidad (Califórnia) — Cidade do estado da Califórnia.
 Trinidad (Texas) — Cidade do estado do Texas
 Trinidad (Colorado) — Cidade do estado do Colorado.
 Trinidad também é um bairro de Washington, DC.

Pessoas 
 Félix Trinidad — Lutador de boxe de Porto Rico.

Ver também
 Trinità
 Trindade
 Trinity

Desambiguação
Desambiguações de topônimos